Влади́мир Миха́йлович Василе́вский (1948, Резекне, Латвийская ССР — 29 ноября 2010) — советский латвийский учёный в области механики деформируемого твёрдого тела. Доктор технических наук, профессор. Лауреат премии Ленинского комсомола Латвии в области науки и техники в 1980 году.

В 1966 году окончил Первую Рижскую гимназию с серебряной медалью. В 1971 году окончил с отличием физико-математический факультет Латвийского государственного университета. Работал заведующим сектором реологии Проблемной лаборатории механики бетона Рижского технического университета с 1977 по 1988 год под руководством своего учителя профессора Георгия Яновича Кунноса.

Автор более 300 научных работ и публикаций. Внес решающий вклад в математическое описание процесса течения бетонных смесей и строительных растворов. Формулы, выведенные Василевским, стали классикой и вошли в учебники по реологии. Почётный член Американского общества реологии бетона.

С 1988 года — генеральный директор НПО «Технолар», президент и член правления ООО «Техноимпекс». Подготовил пятерых докторов наук.

Умер 29 ноября 2010 года.

Физики Латвии
Делегаты XIX конференции КПСС